

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Bernz“ beginnt.

Bernz 



Bernze 
 Bernzen, Christian (* 1962), deutscher Jurist
 Bernzen, Uwe (1938–2021), deutscher Jurist